El Instituto Nacional Tecnológico - INATEC, conocido como Tecnológico Nacional - INATEC, es una institución gubernamental de Nicaragua, formadora de la Educación Técnica, este engloba más de 45 Centros Tecnológicos ubicados en todos los departamentos de Nicaragua. 

Creado por los ley de la Constitución política de Nicaragua, bajo los siguiente decretos: 

 Decreto N° 3-91 y publicado en la Gaceta Diario oficial N°28 del 8 de febrero de 1991.

 Ley orgánica del INATEC - Decreto N° 40-94 publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 192 del 14 de octubre de 1994.
 Acuerdo Presidencial N° 14-2002 Arto. 16 que le confiere la Ley Orgánica del INATEC.
 Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo 35-2009, Publicado en la Gaceta, Diario Oficial N° 113, del 18 de junio de 2009.
 Ley #114. Ley de Carrera Docente y su reforma Ley (193) y del Reglamento acuerdo Ministerial del Ministerio de Educación No 38.

Referencias 

 Instituto Nacional Tecnológico INATEC -Institución constituyente

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Centros educativos de Nicaragua
Instituciones educativas establecidas en 1991